Ghost Hunters ist eine US-amerikanische Doku-Soap des Senders Syfy, der sie seit dem 6. Oktober 2004 ausstrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung war am 20. September 2009 auf Das Vierte. Die Serie handelt von TAPS (The Atlantic Paranormal Society), einer Gruppe von selbsternannten Geisterjägern, und ihren Einsätzen.

Geleitet wurde diese Gruppe von Jason Hawes und Grant Wilson, bis letzterer die Gruppe 2012 verließ und nur in der 200. Episode bzw. der letzten Folge der 9. Staffel nochmals einen Auftritt als Ermittler hatte. Während die beiden früher als Klempner für ein Rohrreinigungsunternehmen arbeiteten, tut dies mittlerweile nur noch Jason Hawes, nachdem Wilson 2015 auch dort ausstieg. Am 26. Oktober 2016 lief die letzte Folge der Serie. 2019 wurde die Serie wiederbelebt und nur Grant Wilson kehrte zur Serie mit einem neuem Team zurück. In Staffel 13 verließ Grant Wilson die Show wieder. Für die Staffel 14, die 2021 startete kehrte Jason Hawes als Chef Ermittler wieder zum Team zurück und ersetzt Grant Wilson.

Die aktuelle Staffel 15 mit 8 Folgen lief bei Travel Channel vom 1. Oktober 2019 bis 19. November 2022.

Die Untersuchung 
Jason Hawes und Grant Wilson untersuchen zusammen mit anderen Teammitgliedern von TAPS Örtlichkeiten, an denen paranormale Vorkommnisse vermutet werden. Dabei benutzen sie unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände, beispielsweise Infrarotthermometer, verschiedene Kameras, Nachtsichtgeräte und Magnetometer.

Zu Beginn einer Untersuchung begehen die leitenden Teammitglieder gemeinsam mit dem Besitzer bzw. Auftraggeber die Örtlichkeit. Dieser erklärt, wo bislang welche Auffälligkeiten aufgetreten sind. Der nächste Schritt ist dann, diverse elektronische Geräte an den sogenannten Hot Spots einzurichten, also an den Orten mit erwähnten Auffälligkeiten. Im Anschluss nimmt das Team über mehrere Stunden diverse Messungen vor, beispielsweise die elektrische Feldstärke und die Temperatur. Digitale Videokameras sollen eventuell auftretende Phänomene festhalten und auch Tonbandstimmen versucht man aufzunehmen. Das Team legt dabei ganz besonderen Wert darauf, zuerst immer eine natürliche Erklärung für die geschilderten Vorkommnisse zu finden. Danach beginnt man damit, die so gewonnenen Daten zu analysieren.

Einige Tage darauf, nachdem die gesammelten Daten gesichtet und ausgewertet sind, besprechen Hawes und Wilson, seit Wilsons Ausstieg Hawes und Steve Gonsalves mit dem Besitzer der betroffenen Örtlichkeit ihre Ergebnisse. Sollte dabei eine paranormale oder auch nur so scheinende Aktivität festgestellt worden sein, machen sie Vorschläge für den Umgang damit.

Trotz mehrerer tausend Stunden Bild- und Tonmaterial gelingt es TAPS nur in 20 von 100 Fällen, vermeintlich paranormale Phänomene vorzuweisen, was durch eine möglichst objektive und kritische Herangehensweise an die Fälle zu erklären ist und einen Unterschied zu anderen Gruppen ausmacht, die nahezu überall und immer paranormale Hintergründe postulieren.
TAPS' Zielsetzung ist es im Unterschied zu diesen vor allem, paranormale Vorkommnisse zu widerlegen, nur kaum anders erklärbare Fälle halten den strengen Kriterien der Gruppe stand und gelangen zur Auswertung mit den Auftraggebern, zu denen bereits unter anderem auch die US Navy, Air Force und Nationalgarde zählten.

Ausrüstung 
Zur Ausrüstung von TAPS gehören unter anderem Digitalthermometer, Elektrofeldmeter, Wärmebild- und Nachtsichtkameras, Laptops, digitale Audiorecorder und Camcorder. In seltenen Fällen auch Geigerzähler und selbst entwickelte „Full Spectrum Cameras“, die auch ultraviolettes und Infrarotlicht erfassen.
Als am effektivsten erweisen sich dabei regelmäßig die Audiorekorder sowie die Wärmebildkameras.

Entwicklung 
In den frühen Folgen hatte TAPS ihr Hauptquartier in einem Campinganhänger hinter Jason Hawes’ Haus. Zum Transport ihrer Ausrüstung diente ihnen ein weißer Kastenwagen. Noch während der ersten Staffel sind sie in ein Ladenlokal in Warwick, Rhode Island umgezogen. Ferner haben sie sich einige neue Fahrzeuge zugelegt, ausgerüstet mit diversen technischen Apparaturen.

Mittlerweile sind die Mitglieder von TAPS in den USA so sehr gefragt, dass sie zwei Künstleragenturen damit beauftragt haben, ihre Auftritte zu disponieren.

Ausstrahlung

Episodenliste 

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Kritik 
In den USA wird Ghost Hunters von diversen Skeptikern kritisiert, beispielsweise vom Committee for Skeptical Inquiry. Die Vereinigung Skeptikal Analysis of the Paranormal Society (SAPS) wurde extra gegründet, um Teile der Sendung rational zu erklären und ihr so das Übernatürliche zu nehmen.

Ghost Hunters International 
Seit 2008 gibt es neben der Ghost-Hunters-Serie auch einen Ableger namens Ghost Hunters International. Diese Gruppe untersucht vermeintliche Spukorte außerhalb der USA, hauptsächlich in Großbritannien, aber auch in Deutschland, dort unter anderem die Burg Reichenstein. Einige Ermittler sind bereits aus früheren Staffeln der Ghost Hunters bekannt, z. B. Brian Harnois oder Andy Andrews.

Ermittler 
 Jason Hawes – Leitender Ermittler und Gründer von TAPS
 Grant Wilson – Leitender Ermittler und Mitgründer von TAPS
 Steve Gonsalves – Ermittler/Technischer Manager/Beweis-Auswertung
 Donna LaCroix – Klientenbetreuung
 Dave Tango – Ermittler
 Kris Williams – Ermittlerin/Historische Forscherin
 Bill Lonero – EVP-Spezialist
 Andy Coppock – Berater/Forschung und Entwicklung
 Brian Harnois – Ermittler
 Dustin Pari – Verantwortlicher für Technik/Ausrüstung

DVD-Veröffentlichung

Weblinks 
 
 Internetpräsenz von TAPS
 Ghost Hunters bei Pilgrim Films

Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie der 2010er Jahre
Doku-Soap
Syfy